Лошкарёвка — топоним

Украина 
 Днепропетровская область
 Лошкарёвка — село, Никопольский район.
 Лошкарёвка — посёлок, Софиевский район.